Charles Bonaparte peut correspondre à plusieurs membres de la famille Bonaparte :
 Charles Bonaparte (1746-1785), juge corse, père de l'empereur  ;
 Charles-Lucien Bonaparte (1803-1857), neveu de l'empereur , ornithologue français ;
 Charles Joseph Bonaparte (1851-1921), petit-neveu de l'empereur , homme politique américain et créateur du FBI ;
 Charles Bonaparte (1950), aîné de la maison Bonaparte, homme politique français.